Соревнования по фехтованию на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли с 7 по 12 июля 2013 года в Казани, Россия. Всего будет разыграно 12 комплектов наград.

Расписание соревнований

Медали

Медалисты

Мужчины

Женщины

См. также 
 Фехтование на Универсиадах

Ссылки 
Официальный сайт Универсиады 2013
Фехтование на сайте Универсиады
Летняя Универсиада 2013 — Дзюдо — Техническое руководство

Соревнования на летней Универсиаде 2013
Фехтование на летних Универсиадах
Международные соревнования по фехтованию в России